Ballon d'Or ("Den Gyldne Bold") og ofte refereret til som Årets europæiske fodboldspiller, er en årlig fodboldpris. Det blev givet til den spiller der blev stemt til at have præsteret bedst over det seneste kalenderår. Prisen blev opfundet af France Footballs chefredaktør Gabriel Hanot, der bad sine kollegaer om at stemme på den bedste spiller i 1956 i Europa. Den første vinder var Stanley Matthews fra Blackpool.

Oprindeligt kunne journalisterne kun stemme på europæiske spillere i europæiske klubber, hvilket betød at spillere som Diego Maradona (der spillede i en europæiske fodboldklub, men ikke var europæisk) og Pelé (der hverken spillede i eller var fra Europa) ikke kunne vinde prisen. En ændring i denne regel i 1995, betød at ikke-europæiske fodboldspillere fik mulighed for at vinde prisen, hvis de spillede for en europæisk klub. Den første ikke-europæer til at vinde prisen var A.C. Milans George Weah det samme år. I 2007 fik samtlige spillere i verden muligheden for at vinde prisen, og antallet af journalister der fik lov at stemme steg også; 96 journalister fra hele verden valgte deres top fem spillere, i modsætning til året før, hvor 52 europæisk baseret journalister stemte.

Tre spillere har vundet prisen tre gange: Johan Cruyff, Michel Platini og Marco van Basten. Platini er den eneste spiller der har vundet prisen tre gange i træk, da han vandt prisen fra 1983 til 1985. Ronaldo blev i 1997 den første brasilianer til at vinde prisen, efter at ikke-europæere fik mulighed for at vinde prisen. Med syv priser hver, er det tyske og hollandske spillere der har vundet Ballon d'Or flest gange. De italienske klubber Juventus og Milan har vundet flest titler hver; seks spillere har vundet otte priser mens de har spillet for hvert hold. Den sidste modtager af Ballon d'Or var Lionel Messi, den tredje argentiner til at vinde prisen, men den første argentinske statsborger.

Ballon d'Or og mændenes FIFA World Player of the Year blev slået sammen i 2010, og verdens bedste mandlige spiller har sidenhen vunder FIFA Ballon d'Or hvert år. UEFA skabet i 2011 UEFA Årets spiller i Europa-prisen, så man kunne bibeholde prestigen fra den gamle Ballon d'Or, efter sammenlægningen til FIFA Ballon d'Or.

Vindere

Flere titler

Efter land

Efter klub

Noter

Referencer 

Fodboldpriser
Etableret i 1956
Ophørt i 2009